

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Thomas Fabbiano derrotó en la final a Zhang Ze.

Cabezas de serie 

  Yuki Bhambri (Semifinales)
  Nikoloz Basilashvili (Primera ronda)
  Jordan Thompson ''(Semifinales)
 ''' Thomas Fabbiano (Campeón)

<ol start=5>
  Saketh Myneni ''(Cuartos de final)
  Franko Škugor ''(Cuartos de final)
  Wu Di ''(Primera ronda)
  Alexander Kudryavtsev ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Zhuhai 2016